La Georgian Super Liga es la máxima competición profesional de baloncesto de Georgia. Fue creada en el año 1991, y en la actualidad la disputan 11 equipos.

Equipos 
 Batumi
 Cactus Tbilisi
 Vera
 Dinamo Tbilisi
 Kutaisi
 Mgzavrebi
 Olimpi Tbilisi
 Rustavi
 Tskhum-Abkhazeti
 Titebi
 TSU

Palmarés

Títulos

Enlaces externos 
 Eurobasket.com League Page

Baloncesto en Georgia
Ligas nacionales de baloncesto de Europa
Eventos deportivos en Georgia